Las siglas DVD±R, indistintamente, hacen referencia a:
 DVD-R, estándar creado por el DVD Forum.
 DVD+R, estándar crear DVD+RW Alliance.